Флаг Северодоне́цка — символ территориальной общины города Северодонецка Луганской области Украины.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета размером 1000×1400 мм.

В левом верхнем углу — изображение Государственного Герба Украины — Трезубца в щите.

Чуть выше центра прямоугольника флага размещена фигура «Золотого сокола».

По периметру проведено золотое обрамление, переходящее в нижнюю горизонтальную плоскость, в золотую полосу, повторяя цветовую композицию Государственного Флага Украины.

В международной символике и эмблематике приняты символы фауны. На флаге Северодонецка использован символ птицы — сокола-сапсана, обитателя Луганской области.

Следует добавить, что Трезубец — малый Государственный герб, Знак Княжеского Государства Владимира Великого. Существует историческая справка, что основой Трезубца является стилизованное изображение сокола, который летит на добычу.

В геральдике «Золотой сокол» — символ свободы духа, независимости, достоинства, степного приволья.

Синий цвет, основной на флаге, это символ свободы, чести, верности и мирного неба.

Золотой цвет, в обрамлении и горизонтальной полосе, символизирует ту почву, на которой построен Северодонецк, то есть жёлтый песок. В композиционном сочетании с синим цветом, он даёт первоначальное изображение местности. В геральдике золотой цвет — символ торжества, изобилия, истины.

См. также 
 Герб Северодонецка

Флаг
Флаги городов Украины